Гипотеза Эрдёша о числе различных расстояний — утверждение комбинаторной геометрии, согласно которому между  различными точками на плоскости имеется не меньше, чем  различных расстояний. Гипотеза сформулирована Палом Эрдёшем в 1946 году, в 2010 году  и  объявили о возможном решении этой проблемы, окончательное доказательство Гута и Каца было завершено в 2015 году.

Гипотеза 
Пусть  минимальное число различных расстояний между  точками на плоскости. В 1946 году Эрдёш доказал оценки
 для некоторой константы . Нижняя оценка получена простым доказательством, верхняя оценка получена на базе квадратной решётки  и того, что число целых меньше  равных сумме двух квадратов равно  согласно результату Ландау — Рамануджана. Эрдёш предположил, что верхняя граница ближе к истинной величине  и  верно для любого .

Результаты 
Нижняя граница Эрдёша  последовательно улучшалась:
  — , 1952;
  — , 1984;
  — Фан Чун, Эндре Семереди, Уильям Троттер, 1992;
  — Ласло Секей, 1993;
  — Йожеф Шоймоши, Чаба Тот, 2001;
  — , 2003;
  — Нетс Кац, Габор Тардош, 2004;
  — Ларри Гут, Нетс Кац, 2015.

Другие размерности 
Эрдёш рассмотрел также проблему для более высоких размерностей пространства. Пусть  минимальное число различных расстояний для  точек в евклидовом пространстве размерности . Он доказал, что  и  и предположил, что верхняя граница является близкой, то есть . В 2008 году Шоймоши и  получили нижнюю оценку .

См. также 
 
 Граф единичных расстояний

Примечания

Литература 
  .
  
  
 
 
 .
 .
 .
 .
 .

Ссылки 
 William Gasarch. A Webpage on The Erdos Distance Problem
 János Pach: Guth and Katz’s Solution of Erdős’s Distinct Distances Problem  (в блоге )
 Подробное доказательство Гута — Каца  в блоге Теренса Тао

Комбинаторная геометрия
Доказанные математические гипотезы